Kennington může být:

 Eric Kennington – anglický sochař, malíř, ilustrátor
 Kennington (stanice metra v Londýně) – stanice metra v Londýně

Externí odkazy